Ма́лая Поля́нка — улица в районе Якиманка Центрального административного округа города Москвы. Проходит от Бродникова переулка, пересекая 1-й Хвостов переулок, до 1-го Спасоналивковского переулка. К Малой Полянке также примыкают 2-й Полянский и 2-й Хвостов переулки.

История и название 
Малая Полянка появилась ещё в допетровские времена. Как и Большая Полянка, давшая ей название, Малая Полянка связывала торжище — Полянский рынок — со слободами близ Земляного вала.

Здесь в 1840-е годы жили Афанасий Фет и Аполлон Григорьев, в конце XIX века В. О. Ключевский.

Вплоть до 1930-х годов квартал к востоку от Малой Полянки, между Вторым Полянским переулком и Бродниковым переулком занимал обширный Полянский рынок — центр общественной жизни Якиманской части. На его месте стоит школьное здание и наземный выход из станции метро «Полянка».

Обширный квартал к западу от Полянского рынка (№ 2/3), включая памятник архитектуры — жилой дом 1794 года на углу 2-го Хвостова переулка (№ 2/3 строение 5) — был уничтожен в 2000—2003 строителями жилого комплекса «Онегин». Угловой дом «воссоздан» в бетоне. Относительно нетронутой остаётся лишь восточная сторона улицы от 1-го Хвостова до 1-го Спасоналивковского переулка, все дома которой включены в реестр охраняемых памятников.

Примечательные здания и сооружения

По нечётной стороне 
 № 7,  — городская усадьба Хлудовых XVIII—XIX веков

 стр. 1, на углу 1-го Хвостова переулка — главный дом усадьбы, 1780—1792;
 стр. 2 — усадебная постройка;
 стр. 3 — усадебный флигель, одноэтажное деревянное здание на каменной основе с мезонином (1861 г. — постройка, 1869 г. — каменная основа);
 стр. 7 (в глубине участка) — доходный дом Хлудовых (1914, архитектор В. В. Шервуд, надстроен в 1940-е годы). Здесь, в квартире № 7 жил и работал писатель И. С. Шмелёв.
 № 9 — городская усадьба Офросимовой — Викторовых — Воронцова.
 стр. 1 — главный дом усадьбы (1900—1915, построен по проекту И. П. Машкова)
 стр. 6 и 7 — усадебные флигели, 1880-е. Фасад северного флигеля по Малой Полянке претендует на звание самого узкого фасада Москвы. В наши дни — психоневрологический диспансер.
 № 11 — городская усадьба Барятинских XVIII—XIX веков.

По чётной стороне 
 № 6 — жилой дом, в котором жил историк В. О. Ключевский).
 № 8 — дом работников Совета Министров СССР (1972). В доме до 2008 года проживал кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР И. Г. Аллилуев, сын Светланы Аллилуевой и внук Сталина.
 № 10 — доходный дом братьев Н. А. и В. А. Штром (1908, архитектор К. А. Дулин).

Транспорт 
 Станция метро .
 Станции метро  и .
 Автобусы м6, т8 по Большой Полянке.
 Автобусы м1, т4, т7, 144, н11 по Большой Якиманке.

Примечания

Литература 
 Сытин, П. В., Из истории московских улиц, М., 1948, с. 165—166